Die B Grupa 2015/16 war die 67. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 25. Juli 2015 und endete am 29. Mai 2016.

Spielmodus 
Wie in der vorangegangenen Saison bestand die Liga aus 16 Mannschaften. Jedes Team spielte zwei Mal gegen jedes andere Team, ein Mal zu Hause, ein Mal auswärts. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Der Erstplatzierten stieg direkt in die A Grupa auf, der Zweitplatzierte spielte in einem Playoff gegen den Vorletzten der A Grupa.  Die Vereine auf den drei letzten Plätzen stiegen in die W Grupa ab.

Mannschaften

Stadien

Abschlusstabelle 

Die sportlichen Absteiger der A Grupa 2014/15 (Marek Dupniza und FK Chaskowo) erhielten keine Lizenz für die B Grupa.

Aufstiegs-Playoff 

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf soccerway.com
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16